Dorpsstraat 17 (Ouderkerk aan den IJssel)
Dorpsstraat 17 (Bronneger)